Комлевщина — топоним:

 Комлевщина () — деревня в Клецком районе Минской области. Входит в состав Морочского сельсовета.
 Комлевщина — упразднённая деревня в Свечинском районе Кировской области.